Hornke ist der Familienname von:

 Lutz F. Hornke (* 1945), deutscher Betriebs- und Organisationspsychologe
 Tim Hornke (* 1990), deutscher Handballspieler